Plander ist der Familienname folgender Personen:

 Harro Plander (1938–2022), deutscher Rechtswissenschaftler
 Ivan Plander (1928–2019), slowakischer Computerpionier